Маргарита Люксембургска (; * 8 юни 1313, Прага; † 11 юли 1341, Прага) от род Люксембурги, е принцеса от Бохемия и чрез женитба херцогиня на Херцогство Долна Бавария от 1328 до 1339 г.

Живот 
Тя е най-възрастната дъщеря на чешкия крал Ян Люксембургски (1316 – 1346) и първата му съпруга Елишка Пршемисловна (1292 – 1330), дъщеря на Вацлав II. Маргарита е по-голяма сестра на император Карл IV (1316 – 1378), на Юта (1315 – 1349), която се омъжва през 1332 г. за френския крал Жан II Добрия, на Анна (1319 – 1338), която се омъжва през 1335 г. за херцог Ото IV от Австрия, и на Йохан Хайнрих (1322 – 1375), маркграф на Моравия. Тя е полусестра на Венцел I (1337 – 1383), първият херцог на Люксембург.

Маргарита се омъжва на 12 август 1328 г. за Хайнрих XIV (* 29 септември 1305, † 1 септември 1339) от фамилията Вителсбахи, херцог на Долна Бавария, син на херцог Стефан I. Хайнрих умира в Ландсхут на 1 септември 1339 г. от заболяването му от лепра. Негов наследник в Долна Бавария на 20 декември 1340 г. става техният син Йохан I Детето. Маргарита се връща обратно в Прага, където умира на 11 юли 1341 г. на 28-годишна възраст.

Деца 
Маргарита Люксембургска и Хайнрих XIV имат две деца:
 Йохан I Детето (* 29 ноември 1329, † 21 декември 1340), жени се на 18 април 1339 г. в Мюнхен за Анна (1326 – 1361), дъщеря на император Лудвиг Баварски
 Хайнрих (*/†1330)

Източници 

Люксембурги
Вителсбахи
Жени
Починали на 11 юли
Родени в Прага
Починали в Прага